Бебрупите () — топоним Латвии:
 Бебрупите — приток Тирзини;
 Бебрупите — приток Мелнупе;
 Бебрупите — приток Илуксте;
 Бебрупите — приток Абавы;
 Бебрупите — приток Венты;
 Бебрупите — одно из названий реки Бебрупе;
 Бебрупите — одно из названий верхнего течения реки Личупе.

См. также